Эмер де Валенс, 2-й граф Пембрук (, ; 1270/1275 — 23 июня 1324, Пикардия) — франко-английский дворянин; третий сын Уильяма де Валенса, 1-го графа Пембрука, который приходился единоутробным братом королю Англии Генриху III.

Хотя Эмер действовал преимущественно в Англии, он имел тесные связи с французской королевской семьёй. Будучи одним из самых богатых и могущественных людей своей эпохи, стал важным участником конфликтов между королём Эдуардом II и представителями знати, в частности Томасом Плантагенетом, 2-м графом Ланкастером. Стал одним из лордов-ордайнеров, призванных ограничить власть короля и его фаворита Пирса Гавестона. Гавестон — узник, которого Эмер де Валенс поклялся защищать, — был заколот и обезглавлен по приказу Ланкастера. Этот случай изменил политическую позицию де Валенса: он примкнул к королю и оставался его сторонником до конца жизни. В последние годы удалился от власти под влиянием политической обстановки и финансовых трудностей.

Был несколько раз женат, однако законного потомства не оставил. В наши дни он наиболее известен как человек, давший имя , основанному его последней женой — . Известна также великолепная гробница графа в Вестминстерском аббатстве.

Биография

Происхождение 
Эмер де Валенс был третьим сыном и пятым из семерых детей Уильяма де Валенса, 1-го графа Пембрука, и его жены . По отцу — внук Гуго X де Лузиньяна, графа де Ла Марш, и Изабеллы Ангулемской. В первом браке Изабелла была замужем за королём Англии Иоанном Безземельным; таким образом, Эмер приходился племянником королю Англии Генриху III, королю Германии Ричарду Плантагенету, королеве Шотландии Джоан Плантагенет, императрице Священной Римской империи Изабелле Плантагенет и графине Пембрук и Лестер Элеоноре Плантагенет. По матери де Валенс был внуком Уорена II де Мунчензи, барона Сванскомба, и Джоан Маршал; Джоан была младшей дочерью Уильяма Маршала, 1-го графа Пембрука, который носил графский титул по праву жены Изабеллы де Клэр — единственной дочери и наследницы Ричарда де Клера, 2-го графа Пембрука.

О месте рождения Эмера де Валенса и первых годах его жизни данных нет. Достоверно неизвестна и дата рождения: предположительно, он родился в 1270 году или в период между 1270 и 1275 годами; поскольку его отец участвовал в крестовом походе принца Эдуарда с 1271 до января 1273 года, Эмер был зачат либо до, либо после этого.

Вопрос наследования и первые годы службы 
Старший из братьев Эмера, Жан, умер до 1277 года; другой брат, Уильям, погиб в битве в Уэльсе в 1282 году. Таким образом, Эмер стал наследником земель и графского титула. В январе 1296 года отец Эмера Уильям де Валенс вместе с сыном был отправлен с посольством в Камбре в окончившейся неудачей попытке переговоров между Эдуардом I и французским королём Филиппом IV; там Уильям был тяжело ранен и по возвращении домой в мае скончался. Эмер унаследовал владения отца, однако графский титул принадлежал Уильяму по праву жены, и Эмер получил его только после смерти матери, наступившей после 20 сентября 1307 года. Эмер был богатым землевладельцем: он унаследовал (помимо земель  в Пембрукшире) или получил в результате брака владения, разбросанные по всей Англии, в первую очередь в полосе от Глостершира до Восточной Англии, а также на юго-востоке Ирландии (Уэксфорд) и французские земли в районе Пуату и Кале.

В 1297 году Эмер сопровождал короля Эдуарда I во время похода во Фландрию и к этому времени вероятно уже был посвящён в рыцари. Он также командовал частью войск на территории оккупированной Шотландии. Когда король объявил войну Роберту Брюсу, Эмер был назначен хранителем Шотландии. В 1298 году в Блекернсайде, ольховом лесу к востоку от  в Файфе, он потерпел унизительное поражение от войск, которыми командовал Уильям Уоллес. Тем не менее, Эмеру были переданы в дар земли в Шотландии близ южной границы, где он в 1301 году построил замок в Селкерке. В последующие годы Валенс, имевший связи с французской королевской семьёй, стал ценным дипломатическим активом английского короля во Франции: в 1302 году Эмер был отправлен с посольством во Францию, а в следующем году помог заключить мир с королём Филиппом IV.

В 1306 году в  Эмер одержал победу над Робертом Брюсом: Брюс вызвал Эмера на битву, но тот отказался сражаться в тот день; тем не менее, вечером он напал на шотландцев и разгромил их. Люди Валенса взяли в плен жену и дочь шотландского короля; сам Эмер отправился в замок Килдрамми в надежде найти там самого Брюса. Здесь он нашёл брата короля , отправил его в Берик, где предал смерти. Однако год спустя, 10 мая 1307 года, Эмер был разбит Брюсом в битве при Лаудон-Хилле и был вынужден бежать в замок Эра. Там он и граф Глостер пребывали в осаде, пока король не отправил войска, чтобы освободить замок.

Ордонансы и Пирс Гавестон 

Эдуард I умер в 1307 году, на смену ему пришёл его сын Эдуард II. Первое время молодой король пользовался хорошим расположением к нему представителей знати, в число которых вошёл и Эмер, хотя последний потерял свой пост хранителя Шотландии. Однако вскоре возник конфликт из-за чрезмерной привязанности Эдуарда к непопулярному фавориту Пирсу Гавестону. Эмер испытывал к королевскому фавориту личную неприязнь: Гавестон наградил его за высокий рост и бледное лицо прозвищем «Иосиф-еврей». 2 декабря 1307 года король устроил в честь своего фаворита турнир в ; на нём Гавестон победил, как многие считали, нечестным путём, чем нанёс оскорбление нескольким графам. Против Гавестона стали объединяться могущественные магнаты королевства, возглавил которых кузен короля Томас Плантагенет, 2-й граф Ланкастер.

В 1309 году Эмер присоединился к другим лордам в парламенте, созванном в Стэмфорде, отправившим письмо Клименту V, в котором высказывалось неодобрение узурпацией им папского престола. В следующем году де Валенс стал одним из лордов, которым был запрещён вход в парламент в доспехах. Эмер проигнорировал запрет и, оказавшись в окружении стражи вместе с другими несогласными, потребовал назначения совета реформ. Первым шагом в формировании этого совета был выбор двух графов епископами (и де Валенс стал одним из них); далее, эти два графа должны были избрать девятнадцать ордейнеров. Когда король вместе с Гавестоном отправился на войну в Шотландию, лорды-ордейнеры отказались выступить с ним, однако послали несколько человек, которые держали совет в курсе происходящего. В 1311 году было сформулировано решение совета, известное как , состоявшее из 41-го обязательного к исполнению пункта и серьёзно ограничивающее королевскую власть. Одним из важнейших пунктов Ордонансов 1311 года, был 20-й пункт, который предписывал королю навсегда изгнать из страны Гавестона за его «плохие советы» — мера, однажды уже предпринятая Эдуардом I.

Когда Гавестон самовольно вернулся из изгнания позднее в том же году, баронский совет во главе с Ланкастером поручил Пембруку и графу Суррею взять непокорного фаворита под стражу. 19 мая 1312 года Пембрук и Суррей выполнили волю баронов, захватив Гавестона в замке Скарборо; осаждённый Гавестон сдался Эмеру в обмен на обещание сохранить ему жизнь. Де Валенс переправил пленника в Оксфордшир, где оставил его в приходе . В отсутствие Эмера Томас Ланкастер, действуя совместно с графами Уориком, Херефордом и Арунделом, захватил Гавестона, перевёз его в Уорик, где предал смерти 19 июня 1312 года. Этот преступный акт произвёл неизгладимое впечатление на сторонников короля, расколол баронскую оппозицию и изолировал мятежных графов. Захват и казнь заключённого, находившегося под защитой Эмера де Валенса, стало нарушением основ рыцарского кодекса и тяжелейшим оскорблением самого Пембрука. Поэтому случившееся стало ключевой причиной возвращения де Валенса на сторону короля. Примерно в это же время Эмер вместе с бароном Бэдлсмиром освободил из заточения леди Клиффорд, захваченную констеблем замка Барнард.

Возвращение на сторону короля 
После убийства Гавестона Эмер перешёл на сторону короля и оставался в таком положении до конца жизни. Он отправился во Францию, чтобы просить помощи для Эдуарда II, а после возвращения вёл переговоры между ним и баронами. 20 сентября 1312 года Валенс присутствовал на встрече лондонцев в  и потребовал послушания города королю, однако вспыхнул бунт едва не стоивший жизни самому Эмеру и его спутникам. Эмер в этот период, вероятно, занимал позицию главы партии, выступавшей против графа Ланкастера, которого он не смог простить за убийство вверенного ему Гавестона, а не сторонников политики короля. За свою службу граф Пембрук получил Нью Темпл и другие владения тамплиеров в Лондоне. 16 ноября 1312 года Эмер, среди прочих, стал крёстным отцом новорождённого наследника короля — принца Эдуарда.

После долгих переговоров, в которых Пембрук выступал в качестве одного из королевских комиссаров, был заключён мир со сторонниками графа Ланкастера. Затем, в 1314 году, шотландские дела потребовали немедленного внимания, и король назначил Эмера лейтенантом королевства и отправил его обеспечить безопасность королевской армии в северных марках. Валенс присутствовал при катастрофическом поражении англичан в битве при Бэннокберне, где помог королю Эдуарду II покинуть поле боя. В 1315 году Эмар вместе с Бэдлсмиром был направлен на границу с Шотландией, чтобы обеспечить переход войск. Он также участвовал в подавлении восстания в Бристоле.

В 1316 году Эмер отправился с посольством к папе; в 1317 году во время возвращения на родину Валенс был захвачен бургундцем Жаном де Ламули, заявившим, что английский король задолжал ему за службу. Ламули увёз пленника в Германию и держал его там, пока не был выплачен выкуп. Выкуп в размере 10 400 фунтов вызвал значительные финансовые проблемы у Пембрука, длившиеся до конца его жизни.

В период после поражения при Бэннокберне подвергшийся остракизму из-за убийства Гавестона Томас Ланкастер обрёл фактический контроль над королевским правительством. Однако он проявил себя неспособным правителем, впрочем как и король, и вскоре стал весьма непопулярен. Эмер был одним из магнатов, пытавшихся не допустить в 1316—1318 годах междоусобной войны между сторонниками короля Эдуарда и Томаса Ланкастера: так, в сентябре 1317 года Валенс убедил короля не провоцировать Ланкастера, а 24 ноября Пембрук заключил соглашение с Роджером Дамори и Бэдлсмиром, сформировав таким образом третью сторону в конфликте короля с Ланкастером. Партия Пемрука быстро пришла к власти, и, благодаря Эмеру, был заключён 9 августа 1318 года , формально вернувший власть Эдуарду II. Ланкастер и его сторонники были прощены; создавался новый королевский совет, в котором важное место занимал Эмер де Валенс. Таким образом, прямой конфликт был временно предотвращён.

24 марта 1319 года Валенс вместе с графом-маршалом заседал в главном доме святого Павла, где решал споры среди жителей Лондона. В том же году он сопровождал короля в его неудачной экспедиции против Берика. В Рождество 1319 года Эмер смог договориться с шотландцами о двухлетнем перемирии.

Мнения историков о действиях Эмера разнятся. , один из первых историков, который в 1914 году провёл тщательное научное исследование этого периода, считал Пембрука «одним из благоприятных исключений в эпоху мелочных и бездарных руководителей». Таут писал о «срединной партии», возглавляемой Эмером, как о партии, представляющей умеренную позицию между крайностями Эдуарда и Ланкастера. Эта «срединная партия» якобы взяла под контроль королевское правительство в рамках Ликского договора в 1318 году. Однако в 1972 году в своём исследовании  отвергает эту точку зрения: несмотря на опасения в отношении королевских фаворитов, Валенс был неизменно лоялен к Эдуарду; договорённость, достигнутая в 1318 году, не передала власть «срединной партии», а лишь вернула её королю, что не пошло на пользу государству.

Последние годы и смерть 

Мир продлился недолго: король завёл себе нового фаворита — Хью ле Диспенсера-младшего, который вознёсся так же высоко, как когда-то Пирс Гавестон. Хотя Эмер состоял по меньшей мере в тайном союзе с Роджером Мортимером и другими лордами, разорившими владения Диспенсеров 1321 году, Валенс принял роль посредника между королём и баронами, желавшими изгнания Диспенсеров, в надежде сохранить мир. Томас Ланкастер заявлял, что Пембрук действует вероломно и советовал недовольным лордам не иметь с ним никаких дел. Все дальнейшие попытки Пембрука сохранить мир ни к чему не привели, и в 1321 году разразился вооружённый конфликт между баронами и Диспенсерами. Когда за оружие взялся сам король, Эмер попытался вновь стать посредником, однако его слишком активная поддержка Эдуарда II сделала все его старания бесполезными. В 1322 году Ланкастер был разбит в битве при Боробридже и приговорён к смерти. Эмер де Валенс был среди тех, кто выступил за казнь мятежного графа. После казни Ланкастера Пембрук получил его владения в Нортгемптоншире.

После Боробриджа Валенс оказался в сложной ситуации: противники Хью Диспенсера и его отца потеряли всякую веру в него, но в то же время он оказался изолирован при дворе, где всё больше росла власть Диспенсеров. Всё это сопровождалось финансовыми проблемами Эмера. В 1321 году Валенс сопровождал короля в экспедиции против Шотландии, а 30 мая 1323 года заключил с ней тридцатилетнее перемирие.

24 (по другим данным — 23) июня 1324 года, во время посольства во Францию, Эмер, пребывая в Пикардии, внезапно умер. Несмотря на несколько браков, Валенс не оставил законного наследника; такую смерть противники Эмера посчитали заслуженной карой за участие в суде над Ланкастером. Тело Эмера де Валенса было доставлено в Англию и 1 августа 1324 года погребено в Вестминстерском аббатстве близ могилы Эдмунда Горбатого; его могилу, сохранившуюся до наших дней, специалисты признают великолепным образцом поздней готической архитектуры.

Наследие 
В 1291 году после смерти третьего мужа старшая из сестёр Валенса, , арендовала один из самых старых особняков в , Эссекс; после смерти Агнес в 1309 году дом занял Эмер. С момента проживания в усадьбе Валенсов дом стал носить их имя и носит его до сих пор; в XX веке усадьба стала музеем .

В 1322 года Эмер основал лепрозорий в Грейвзенде.

Наиболее важным наследием Эмер был обязан своей последней жене, которая уже во вдовстве в 1347 году основала в Кембридже колледж, названный в честь её покойного мужа Пемброк-колледж. Элементы герба графа Пембрука по прежнему изображены на гербе колледжа.

Семья 
Эмер де Валенс по разным данным был женат дважды или трижды; в последнем случае об одной из жён никаких данных нет. Его первой или второй женой стала Беатрис де Клермон, дочь Рауля де Клермона, коннетабля Франции; она умерла в 1320 году, оставив Эмера бездетным вдовцом.

Через год после смерти первой жены Эмер женился на , дочери графа де Сен-Поль Ги III, которая была младше мужа больше чем на четверть века; этот брак также остался бездетным, а сама Мария пережила Валенса примерно на 53 года и больше замуж не выходила.

У Эмера был внебрачный сын Генри де Валенс, о матери которого никаких данных нет. Титул графа Пембрука возрождён для внучатого племянника Валенса, Лоуренса Гастингса, внука второй сестры Эмера — Изабеллы де Валенс.

Генеалогия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1270-е годы
Дом де Лузиньян
32